Singhania ist der Familienname folgender Personen:

 Gautam Singhania (* 1965), indischer Unternehmer und Motorsportfunktionär
 Vijaypat Singhania (* 1938), indischer Unternehmer und Ballonfahrer